A  egy 2004-ben bemutatott japán manga- és anime sorozat. Magyarországon 2005. október 5-én mutatta be a Cartoon Network. A sorozat a csatorna Toonami műsorblokkjában volt látható.

Ismertető 
A főszereplő Yamato Delgado, aki megkapja a legendás Cobalt Penge nevű B-Damant. Ő és barátai a B-Daman sportágat használják, hogy megküzdjenek az Árnyak szövetségével, akik meg akarják hódítani a világot. A történet a B-Da füldön játszódik, egy posztapokaliptikus pusztaságon, aminek emberek, antropomorf állatok és robotok a lakói. A legendás B-Daman használatával Yamato benevez a Győztesek Kupájára, hogy B-Da bajnok legyen, eközben pedig az Árnyak szövetsége ellen is harcolnia kell.

Szereplők

Epizódok

Források

További információk 
 Újra B-Daman a g-portál oldalon. 
 B-Daman Site a g-portál oldalon. 

2004-ben bemutatott japán televíziós sorozatok
2005-ben befejezett japán televíziós sorozatok
Animék
Vásárolt Cartoon Network-sorozatok